Врточе могу да буду:

 Врточе (Милићи), насеље у општини Милићи, Република Српска, БиХ
 Врточе (Дрвар), насеље у општини Дрвар, Федерација БиХ, БиХ
 Врточе (Босански Петровац), насеље у општини Босански Петровац, Федерација БиХ, БиХ
 Врточе (Словенија), насеље у општини Мирен Костањевица, Република Словенија